Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.
Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания.

Определения и термины 

Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Для того, чтобы произошло возгорание, необходимо наличие трех условий (так называемый Пожарный треугольник):

 Горючая среда.
 Источник зажигания — открытый огонь, химическая реакция, электроток.
 Наличие окислителя, например, кислорода воздуха.

Сущность горения заключается в следующем: нагревание источников зажигания горючего материала до начала его теплового разложения. В процессе теплового разложения образуется угарный газ, вода и большое количество тепла. Выделяются также углекислый газ и сажа, которая оседает на окружающем рельефе местности. Время от начала зажигания горючего материала до его воспламенения называется временем воспламенения.

Нормативные документы в области систем предотвращения пожаров 

 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» .

Общие требования для предотвращения пожара 

Пожар невозможен ни при каких обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом.
Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами.

Способы исключения условий образования горючей среды 

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:

 применение негорючих веществ и материалов;
 ограничение массы и (или) объёма горючих веществ и материалов;
 использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;
 изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин);
 поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;
 понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объёме;
 поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
 механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
 установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;
 применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объём помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;
 удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания 

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:

 применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
 применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;
 применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;
 устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования;
 поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;
 применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;
 применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
 ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий;
 исключение контакта с воздухом пирофорных веществ;
 применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объёма в смежный.

Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нём веществ и материалов, определенных в статье 11 федерального закона № 123-ФЗ.

Примечания

См. также 
 Системы предотвращения пожара (техника)
 Пожар
 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
 Нормы пожарной безопасности

Литература 

 https://web.archive.org/web/20120331024338/http://www.mchs.gov.ru/mchs/law/index.php?ID=9733 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008, Письмо от 07.07.2011 г. № 19-2-4-2623 о требованиях пожарной безопасности, реализуемых при проектировании зданий, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.
 http://base.garant.ru/5646727/13/ Сальков О. А. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (постатейный).

Ссылки 

Пожарная безопасность